Sint-Maartenkerk (Gendringen)
 Sint Maartenkerk (Maartensdijk)
 Sint-Maartenkerk (Sint-Truiden)
 Sint-Maartenkerk (Veldhoven)
 Sint-Maartenkerk (Wemeldinge)

Zie ook 
 Sint-Martinikerk
 Sint-Martinuskerk